Buddelundiella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Filippo Silvestri 1897. Buddelundiella ingår i familjen Buddelundiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Buddelundiella